

Села:
 Копище — Житомирська область, Коростенський район
 Копище — Рівненська область, Сарненський район

Копище () — село, Мінська область, Вілейський район